El término Perfect Dark puede hacer referencia a:

 Perfect Dark, serie de videojuegos de disparos en tercera persona perteneciente a Xbox Game Studios.
 Perfect Dark (2000), primer videojuego de la serie desarrollado por Rare para la videoconsola Nintendo 64.
 Perfect Dark (2000), precuela del primer videojuego de la serie, desarrollado por Rare para la videoconsola Game Boy Color.
 Perfect Dark (2010), nueva versión del primer videojuego de la serie, desarrollado por 4J Studios para la videoconsola Xbox 360.
 Perfect Dark, una aplicación japonesa de intercambio de archivos entre pares (P2P) diseñada para usar con Microsoft Windows.